Sayan ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Der türkische Name Şayan (dt.: „würdig, wert“; „angemessen, passend, günstig“) ist hingegen persischer Herkunft und sowohl ein männlicher als auch ein weiblicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Giyasettin Sayan (* 1950), deutscher Politiker türkisch-kurdischer Herkunft
 İlker Sayan (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Fatma Betül Sayan Kaya (* 1981), türkische Politikerin

Künstlername 
 Seda Sayan (* 1962), türkische Sängerin, Serienschauspielerin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch 
 Sajan (BKS)
 Sayán, Distrikt und Ort in der Provinz Huaura, Peru

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname